Corneto – antico nome di Tarquinia.
Corneto – frazione del comune italiano di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli
Corneto – frazione del comune italiano di Macerata
Corneto – frazione del comune italiano di Toano in provincia di Reggio Emilia
Corneto – frazione del comune italiano di Verghereto in provincia di Forlì
Corneto – frazione del comune italiano di Pecorara in provincia di Piacenza
Corneto – borgo medievale della Puglia, distrutto nel 1349